De spelers werden ingedeeld op basis van hun world-ranking (ITTF Table Tennis World Ranking). De 64 hoogst geplaatste speler hebben in de eerste ronde een beschermde plaats. De overige deelnemers spelen eerst nog kwalificatierondes. Deze (261 wedstrijden) zijn hier niet opgenomen. Een wedstrijd is gewonnen als er vier sets zijn gewonnen. Er wordt niet om de derde plek gestreden. De winnaar van de finale bemachtigd de gouden medaille, de verliezer van de finale de zilveren medaille en de verliezers van de halve finale's de bronzen medailles.

De als vijfde geplaatste Duitser Timo Boll moest vanwege koorts opgeven in de vierde ronde. Zijn tegenstander in die ronde, de Koreaan Jang Woo-jin won daardoor deze wedstrijd.

De Chinees Ma Long behaalde voor de derde keer op rij goud door in de finale de Zweed Mattias Falck te verslaan met 4-1.

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Laatste vier 

Mannen